Привольный — сельский населённый пункт в Минском районе Беларуси, на 19-м км. шоссе Минск-Могилев  (Минск-Гомель ), граничит с магистралью Москва-Брест  , входит в состав Луговослободского сельсовета. В поселке располагается Белорусская машиноиспытательная станция (основана в 1948 г., бывшая Западная МИС). Имеются амбулатория, детский сад и средняя школа, Дом культуры, почта, несколько небольших магазинов, парикмахерская, гостиница и кафе "Людмила". В отделении Беларусбанка осуществляется обмен валюты, есть банкомат Беларусбанка.

В 2001 году в поселке начались православные богослужения в тогда еще строящемся храме Святого Николая. Нижняя, криптовая церковь храма была освящена в честь Образа Спаса Нерукотворного 2 мая 2003 года Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, верхняя - им же, 22 мая 2005.

Примечания

Ссылки 
 Белорусская МИС 
 Викимапия 

Населённые пункты Минского района